Чемпіонат Чехії з футболу 2021—2022 — 29-й сезон від заснування турніру. Чемпіоном вшосте встала «Вікторія».

Команди учасники першості

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Лідери чемпіонату

Кваліфікаційний раунд до Кубку Чехії

Втішний раунд

Плей-оф 
Переможець кожного матчу зіграє наступного сезону у Першій лізі, а команди, які програли — вибувають до Національної ліги.

|}
Джерело: Fortuna Liga

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Синот-ліги 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2022
Чехія
Чехія
2021 у чеському спорті
2022 у чеському спорті